Коссо́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Коссович, Игнатий Андреевич (1808—1878) — русский филолог.
 Коссович, Иосиф Васильевич (1855—1928) — русский морской офицер, участник обороны Порт-Артура.
 Коссович, Каэтан Андреевич (1814—1883) — русский востоковед.
 Коссович, Лев Игнатьевич (1848—19??) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 30 июля 1905.
 Коссович, Леонид Юрьевич (род. 1948) — ректор Саратовского государственного университета.
 Коссович, Матвей Петрович (XIX век) — Георгиевский кавалер; майор; № 5472; 6 декабря 1836.
 Коссович, Пётр Самсонович (1862—1915) — русский агрохимик и почвовед.

См. также 
 Коссовский

Примечания